Игошин (женская форма — Игошина) — русская фамилия.

Известные носители 
 Игошин, Александр Иванович (1924—1945) — лётчик Великой Отечественной войны, Герой Российской Федерации.
 Игошин, Алексей Дмитриевич (1921—1973) — Полный кавалер ордена Славы, войсковой разведчик, гвардии старшина.
 Игошин, Анатолий Андреевич (1908—1977) — ректор Иркутского политехнического института.
 Игошин, Евгений Викторович (род. 1980) — российский игрок в хоккей с мячом, нападающий.
 
 Игошин, Константин Николаевич (род. 1971) — советский, латвийский и российский футболист, вратарь, тренер вратарей.
 Игошин, Максим Владимирович (род. 1978) — российский футболист.
 Игошин, Роман Викторович (1974—1999) — Герой Российской Федерации.



См. также 
 Игошев